A Merry Little Christmas — рождественский мини-альбом американской кантри-группы Lady Antebellum, изданный 12 октября 2010 года. В альбом вошла оригинальная композиция группы «On This Winter’s Night» и кавер-версии известных рождественских песен, в том числе «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кэри.

Список композиций

Позиции в чартах

Годовой чарт

Примечания 

Мини-альбомы 2010 года
Мини-альбомы Capitol Records
Рождественские альбомы 2010 года
Lady A
Рождественские альбомы Capitol Records
Рождественские альбомы США
Рождественские поп-альбомы‎
Рождественские кантри-альбомы